Scalibregma är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Martin Heinrich Rathke 1843. Scalibregma ingår i familjen Scalibregmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Scalibregma